Wiederaufbereitung steht umgangssprachlich für:

 Recycling in der Abfallwirtschaft
 Wasseraufbereitung in der Wasserwirtschaft
 Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen